John McIntyre (1954- ), dessinateur américain ;
 John McIntyre (1969- ), joueur canadien de hockey sur glace.

Voir aussi 
 John McIntire (1907–1991), acteur américain